Tema peut désigner :

Toponymes 
 Téma (ou Téma-Bokin), une localité du Burkina Faso ;
Tema, une petite ville du Ghana ;
Tema, une petite ville du Togo.

Cinéma 
 Tema, en russe : Тема (Le Thème), film soviétique réalisé par Gleb Panfilov, sorti en 1979.

Voir aussi 
 Thema

Homonymie de localités